Marc Álvarez (nacido en 1991 en Barcelona; conocido profesionalmente como "Dase"​) es un artista vegano y muralista español.​ Sus obras han sido expuestas en Barcelona, Madrid, Miami y Nueva York entre otras muchas ciudades.

Sus trabajos han sido reconocidos por celebridades como Pere Aragonés, Lebron James y Ricky Rubio, etc. Ha trabajado para ONG’s como Greenpeace, Ricky Rubio Foundation y marcas como Google, Coca-Cola, Nike, Amazon, Armani, Dolce & Gabbana, Le Coq Sportif, Liu-jo, etc.

Su trabajo ha aparecido en el National Geographic, The Guardian y muchos otros medios.

Educación
Entre 2009 y 2013, Marc Álvarez estudia Diseño Gráfico en la ESDi School of Design, que le acaba encargando el rediseño de la propia identidad visual de la universidad.
En 2015 es formado como calígrafo y artista de Lettering por el artista Oriol Miró.

Carrera

En 2006, Marc empieza a pintar graffiti en los callejones de Mollet del Vallés (Barcelona). En 2007 realiza sus primeras pinturas por encargo bajo el nombre de Dase y en 2008 participa en sus primeras exhibiciones nacionales como el Meeting of styles de Lleida. En 2009 Dase participa como artista invitado en eventos nacionales como el Hip-Hop Street Vícar (Almería) e internacionales como el CAN !T en Amberes (Bélgica) junto a algunos de los artistas urbanos más reconocidos del mundo como Mad C, Nychos y Dome. En la Universidad, compara la invasión el espacio público del graffiti con la publicidad y empieza a reflexionar sobre el poder de influencia del arte urbano.

En 2011 es seleccionado por Burn: Energy Drink de The Coca-Cola Company para co-protagonizar el documental Burn Your Mind: The Movie.

En 2012, lanza una colección de corbatas con diseños inspirados en el graffiti y a partir de entonces ejerce profesionalmente como diseñador gráfico, ilustrador y muralista independiente.

En septiembre de 2013 Dase es uno de los últimos artistas en pintar en la Mecca del Graffiti Internacional "5Pointz". Su obra, junto a la de otros artistas, fue destruida poco después para edificar. Esto fue verdaderamente dramático y tras 7 años de litigios entre 5pointz y los constructores la Corte Suprema ordenó una indemnización por valor de 6,7 millones de dólares que Dase no percibió.

En 2015 pinta un Mural para Salvar el Ártico en colaboración con Greenpeace y realiza su primera exposición individual "Crear o Destruir" en el Museu Abelló.

En diciembre de 2019 triunfa en la Semana del Arte de Miami pintando varios murales y un Ford Mustang descapotable en directo en un evento de la revista VICE en el barrio de Wynwood. El vehículo fue diseñado y pintado en colaboración con Fert (Jordi Comas) y fue internvenido por Ms Nina, Juno Birch y Greta Menchi entre otras celebridades.

Desde 2017 Dase ha realizado varios proyectos en Miami como la decoración de los restaurantes "UDON" o "Vegan Full Bloom", el mejor restaurante vegano de USA según TripAdvisor en 2021.

El Día de Europa, 9 de mayo de 2022, pinta un mural por la Paz en colaboración con estudiantes de la Fundación Llor que se expone en la fachada del Palau de la Generalidad de Cataluña.

Sus últimos murales han sido para promover la limpieza de los océanos en colaboración con la ONG (R)Forest Project y el grupo Westfield.

Exhibiciones
2019
 Miami Art Basel – Miami (USA)
2018
 Ricky Rubio Foundation  – Barcelona (Spain)
2017
 Miami Art Basel – Miami (USA)
2016
 Sonar Festival – Barcelona (Spain)
 Rototom Sunsplash – Valencia (Spain)
2014
 Meeting Of Styles – Wiesbaden (Germany)
2013
 WEART – Barcelona (Spain)
 GODS OF PAINT II – Quito (Ecuador)
 5POINTZ – New York (USA)
 ALEGRÍA – Barcelona (Spain)
 "200 Escritores" – Barcelona (Spain).
2012
 Meeting Of Styles (France)
 Festa Major Sant Cugat 2012
2011
 Graffiti Show for Burn Energy Drink
 Meeting Of Styles – Perpignan (France)
 KDS Festival 4 – Barcelona (Spain)
 Hip-Hop Street Vícar – Almería (Spain)
 Meeting Of Styles Germany
 KDS Festival 4 – Barcelona (Spain)
2010
 Hip-Hop Street Vícar
 "Urban Concept" O·S·H·U·M Club (Bar-
celona)
 KDS Festival 3 – Barcelona (Spain)
2009
 Meeting Of Styles – Lleida (Spain)
 CAN IT! – Antwerpen (Belgium)
 Hip-Hop Street Vícar – Almería (Spain
 WeArt Festival – Barcelona (Spain)
 FBO Street Colors – Barcelona (Spain)
 KDS Festival 2 – Barcelona (Spain)
2008
 "200 Escritores" – Parets (Barcelona)
 Can-alles! – Barcelona (Spain)
 KDS Festival – Barcelona (Spain)
 Urban Park Party – Barcelona (Spain)
 Feria de Manualidades y Bellas Artes CREATIVA – Barcelona (Spain)

Exposiciones
Individuales
 2015 “Crear o destruir” – Museu Joan Abelló (Barcelona)
 2013 “DEFYNED” – La Marineta (Barcelona)
Colectivas
 2020 “Costumbrismo Milenial” – APPA Art Galllery (Madrid)

Premios
2012
 10th ARRK
 Swab Stairs
2011
 Burn Your Mind: The Movie

Referencias 

Personas vivas
Nacidos en 1991
Artistas de España